Mráz Ferenc (1901–1991) szakszervezeti vezető
 Mráz Ferenc (1951) romániai magyar filmoperatőr